Ophioprium är ett släkte av ormstjärnor. Ophioprium ingår i familjen knotterormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knotterormstjärnor
Ophioprium